Älskade kan syfta på:

 Älskade (roman) – amerikansk roman från 1987 av Toni Morrison
 Älskade (film) – amerikansk film från 1998 i regi av Jonathan Demme, baserad på romanen ovan

Se även 
 Beloved